Terra, tercer planeta en distància al Sol
 Terra (exogeologia), extensions molt vastes de terrenys a altres planetes:
 Aonia Terra, regió de Mart
 Arabia Terra, regió de Mart
 Noachis Terra, regió de Mart
 Terra Cimmeria, regió de Mart
 Terra Sabaea, regió de Mart
 Terra Sirenum, regió de Mart
 Tyrrhena Terra, regió de Mart
 Terra (geologia), producte de la descomposició físico-química i biològica d'una roca mare:
 Terra rara, element químic metàl·lic de la taula periòdica del grup que inclou l'escandi, l'itri i els lantànids
 Pigments minerals naturals de tons bruns variant del roig a l'ocre 
 Terra de Siena
 Terra batuda, tipus de superfície de les pistes de tennis
 Terra o sòl
 Terra o paviment sobre el qual hi ha les persones o les coses
 Presa de terra, en electricitat concepte convencional de potencial de zero volts.
 Ràdio Terra'''